Parlamentswahl in Griechenland 1989 steht für:

 Parlamentswahl in Griechenland Juni 1989 am 18. Juni 1989
 Parlamentswahl in Griechenland November 1989 am 5. November 1989